Patton Village – centro abitato del Texas
Patton Village – census-designated place della California